Označení Zemský dům je (nebo bylo) používáno pro několik objektů, které byly sídly centrálních úřadů země:

 Brno
 Stavovský dům, poté Starý zemský dům, nyní Nová radnice, Dominikánské náměstí
 Zemská sněmovna, též uváděna jako Zemský dům nebo Zemský dům I, nyní sídlo Ústavního soudu České republiky, ulice Joštova
 Nový zemský dům, též Zemský dům II, nyní sídlo Krajského úřadu Jihomoravského kraje a Archivu Masarykovy univerzity, Žerotínovo náměstí
 Zemský dům III, dříve sídlo Moravské zemské knihovny, resp. jedné z jejich částí – Univerzitní knihovny, roh Kounicovy ulice a Žerotínova náměstí
 Praha
 Zemský dům (Hartigovský palác), Malostranské náměstí